Hans-Peter Fecht ist der Name folgender Personen:

* Hans-Peter Fecht (Fußballspieler) (* 1949), deutscher Fußballspieler
 Hans-Peter Fecht (Schachspieler) (* 1956), deutscher Schachspieler